Baby-Baby-Baby – singolo delle  TLC del 1992, dall'album Ooooooohhh.... On the TLC Tip
 Baby Baby Baby – singolo degli Endeverafter del 2007, dall'album Kiss or Kill
 Baby Baby Baby – singolo di Joss Stone del 2007, dall'album Introducing Joss Stone
 Baby! Baby! Baby! – singolo delle AKB48 del 2008
 Anime gemelle (Baby, Baby, Baby) – film del 2015 diretto da Brian Klugman